Megapente – personaggio della mitologia greca, figlio di Preto e fratello di Perseo fu re di Tirinto re di Argo
 Megapente – personaggio della mitologia greca, figlio di Menelao e di una schiava chiamata Teride (o Pieride)